Uros puede referirse a:
 el uro, bóvido salvaje extinto; o
 la etnia uros, que habita en Bolivia y Perú.